Эндгейм () — английский ежеквартальный журнал по шахматной композиции, посвящённый этюдам; орган «Шахматного кружка по изучению этюдов» (). Издаётся с июля 1965 в Лондоне. Редактор-издатель — английский шахматный композитор А. Ройкрофт. Публикует статьи по теории этюда, о творчестве этюдистов разных стран, рецензии на шахматные книги, печатает информацию о международных конкурсах составления этюдов.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Архив журнала

Шахматная литература
Журналы Великобритании